Североамериканская суперлига 2009 — 3-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 20 июня по 5 августа 2009 года. Трофей впервые завоевал мексиканский клуб «УАНЛ Тигрес».

Участники 
В турнире участвовали по четыре лучших клуба, не попавших в Лигу чемпионов КОНКАКАФ

из MLS:
  Чикаго Файр
  Нью-Инглэнд Революшн
  Чивас США
  Канзас-Сити Уизардс

из Мексиканской Примеры
  Сан-Луис
  Сантос Лагуна
  УАНЛ Тигрес
  Атлас

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Официальный сайт

 
Международные клубные соревнования по футболу